Раиса Васильевна Горбань (Иванова)  () — звеньевая свеклосовхоза имени Микояна Министерства пищевой промышленности СССР, Краснодарский край. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 5 ноября 1925 года в станице Дядьковская Кореновского района ныне Краснодарского края. Еще в раннем детстве вместе с родителями переехала в станицу Кореновскую.

Трудовую деятельность начала в 1939 году в полеводческой бригаде элитно-семеноводческого совхоза имени Микояна Кореновского района Краснодарского края.

Трудилась наравне с взрослыми стараясь ни в чём не уступать, быстро освоила трудовые навыки и приобрела необходимые знания. Во время Великой Отечественной войны стала звеньевой в этом же совхозе, возглавив коллектив в составе 20 человек, её звено выращивало сахарную свёклу (включая семеноводческие посадки) и озимую пшеницу.

Разрушенное войной хозяйство пришлось поднимать заново, вся тяжесть непосильного труда сельского труженика обрушилась на хрупкие женские плечи. Но уже в первые послевоенные годы труженицы совхоза добились высоких результатов.

В 1947 году руководимое ею звено получило урожай пшеницы 30,62 центнера с гектара на площади 10 гектаров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 мая 1948 года за получение высоких урожаев пшеницы при выполнении совхозом плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года Горбань Раисе Васильевне присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В дальнейшем Р. В. Иванова продолжала работать в совхозе, после чего вышла на заслуженный отдых.

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (19.05.1948);
 Орден Ленина (19.05.1948).
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 и другими

Память 

 В Краснодаре установлена мемориальная доска с именами Героев Социалистического Труда Кубани и Адыгеи

См. также 
 Герои Социалистического Труда Краснодарского края

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2009. — Т. 3. — С. 181.
 
 Хализев Н. В. Книга о нашей войне. Краснодар, 2012 г.
 http://www.korbibl.ru/wp-content/uploads/2019/06/ГЕРОИ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО-ТРУДА-Для-печати-2.pdf

Ссылки 
  

Персональные пенсионеры союзного значения
Персоналии:Краснодарский край
Депутаты Краснодарского краевого совета
Герои Социалистического Труда Краснодарского края